Scott Brown er navnet på flere personer:

 Scott Brown (politiker) er en amerikansk politiker
 Scott Brown (baseballspiller) (født 1956) er en tidligere Major League Baseball-spiller for Cincinnati Reds
 Scott Brown (bassist) er bassist for det canadiske rockband Trooper
 Scott Brown (studievært) er en tidligere studievært hos Grampian Television
 Scott Brown (DJ) (født 1972) er en skotsk disc jockey
 Scott Brown (englsk fodboldspiller) (født 1985) er en engelsk midtbanespiller
 Scott Brown (gymnast) (født 1983) er en australsk trampolinspringer
 Scott Brown (skotsk fodboldspiller) (født 1985) er en skotsk midtbanespiller
 Scott G. Brown er en canadisk forsker
 Scott O. Brown (født 1975) er en amerikanske forfatter og forlægger
 Scott P. Brown (født 1985) er en engelsk målmand